Edinburgh bezeichnet:

Orte:
 Edinburgh, schottische Hauptstadt
 Edinburgh of the Seven Seas auf Tristan da Cunha
 Akani, bis 2005 Edinburgh

in den Vereinigten Staaten:
 Edinburgh (Indiana), im Johnson County
 Edinburgh (Maryland), im Montgomery County
 Edinburgh (North Carolina), im Hoke County
 Edinburgh (Ohio), im Wayne County
 Edinburgh (South Carolina), im Richland County

im NRHP gelistete Objekte:
 Edinburgh Commercial Historic District, in Edinburgh, Indiana, ID-Nr. 91000789

Sonstiges:
 Edinburgh Hill, Hügel auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 den Berg Edinburgh Peak () auf der Gough-Insel im Südatlantik (Tristan da Cunha)
 einen britischen Adelstitel, siehe Duke of Edinburgh
 mehrere britische Kriegsschiffe, siehe HMS Edinburgh
 eine zwischen 1849 und 1925 aktive Malt-Whisky-Brennerei in Edinburgh, siehe Edinburgh (Whiskybrennerei)
 eine ehemalige Grain-Whisky-Brennerei in Edinburgh, siehe Caledonian
 Edinburgh (Wahlkreis), ein ehemaliger Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Edinburgh & Leith Engineering Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Edinburgh-Syndrom, seltenes Fehlbildungssyndrom

Schreibweise Edinburg:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edinburg (Georgia), im Elbert County – nicht mehr existent
 Edinburg (Illinois), im Christian County
 Edinburg (Iowa), im Jones County
 Edinburg (Mississippi), im Leake County
 Edinburg (Grundy County, Missouri)
 Edinburg (Scotland County, Missouri)
 Edinburg (New Jersey), im Mercer County
 Edinburg (New York), im Saratoga County
 Edinburg (North Dakota), im Walsh County
 Edinburg (Ohio), im Portage County
 Edinburg (Pennsylvania), im Lawrence County
 Edinburg (Texas), im Hidalgo County
 Edinburg (Virginia), im Shenandoah County

im NRHP gelistete Objekte:
 Edinburg Historic District, in Edinburg, Virginia, ID-Nr. 98000845
 Edinburg Mill, in Edinburg, Virginia, ID-Nr. 79003084

Sonstiges:
Auf Gälisch heißt Edinburgh in anglisierter Form Dunedin (Begriffsklärung).

Siehe auch:

 Edinburgh Central
 Edinburgh East and Musselburgh
 Edinburgh North and Leith
 Edinburgh Pentlands
 Edinburgh South
 Edinburgh West
 New Edinburgh
 Edinboro